Алекса́ндр Гру́здев:
 Груздев, Александр Александрович (1909—2000) — директор Ленинградского металлического завода, Герой Социалистического Труда.
 Груздев, Александр Иванович (1908—1981) — советский литературовед, профессор. Груздев, Александр Рудольфович (род. 9 мая 1965, Москва) — актёр театр, кино, озвучивания и дубляжа.